Ompa steht für:
 norwegische Bezeichnung des finnischen Humppa, einer Foxtrott-Variante

OMPA steht als Abkürzung für:
 Offtrails Magazine Publishers Association, eine britische Amateur Press Association

Outer-Membran-Protein-Antigen

Abkürzung